Aage Neutzsky-Wulff – poeta danese
 Castello Wulff – edificio storico nella città di Viña del Mar, in Cile
 Christian Wulff – politico tedesco, Presidente della Repubblica Federale Tedesca dal 2010 al 2012
 Erwin Neutzsky-Wulff – scrittore danese
 Marte Wulff – cantante norvegese